Juan Soto (voetbalscheidsrechter), Venezolaans voetbalscheidsrechter
 Juan Soto (baseballer), Dominicaans baseballer
 Juan Soto (voetballer), Chileens voetballer en trainer
 Juan Soto (gouverneur), Mexicaans gouverneur